Слуп може да се односи на:

 Слуп, чамац
 Слуп (ратни брод),
 Слуп (Знојмо), Чешка Република
 Слуп (Дечани), Косово и Метохија, Република Србија